Гимн Бельгии — композиция La Brabançonne/De Brabançonne/Das Lied von Brabant (Брабансонна). Существует официальный текст на французском, нидерландском и немецком.

История 
Текст гимна был написан в сентябре 1830 года молодым французским революционером Женневалем, впервые его зачитавшим в брюссельском кафе «Aigle d’Or». Настоящим именем Женневаля было Луи Александр Деше́, он был актёром брюссельского театра «Ла-Монне», где в августе 1830 года началась бельгийская революция. Женневаль погиб 18 октября того же года в ходе войны за независимость.

Музыку к гимну в сентябре 1830 года написал Франсуа Ван Кампенгаут (François Van Campenhout), бывший дирижёром в том же театре.

Гимн получил официальный статус в 1860 году, после того как тогдашний премьер-министр Бельгии убрал из текста песни слишком острые выпады в сторону Нидерландов. В настоящее время официальной версией гимна является только первый куплет из текста Женневаля, остальной текст принадлежит перу Шарля Роже́.

Гимну посвящён памятник (также называющийся «Брабансонна»), который установлен в Брюсселе.

Текст гимна 

Подстрочный перевод нидерландского текста
О дорогая Бельгия
О священная страна отцов
Наши душа и сердце преданы тебе.
Прими нашу силу и кровь наших вен,
Покажи нам цель в труде и борьбе.
Цвети, о страна, в нерушимом единстве;
Оставайся самой собой и оставайся свободной, 
Верна девизу, который ты можешь говорить без страха:
За Монарха, за Свободу и за Право.
Верна девизу, который ты можешь говорить без страха:
За Монарха, за Свободу и за Право.
За Монарха, за Свободу и за Право.
За Монарха, за Свободу и за Право.

О Отчизна, о благородная страна бельгийцев.
Всегда сильная благодаря мужеству и трудолюбию,
Мир с восхищением смотрит на твоих детей, 
Возглавляющих искусство, торговлю, промышленность.
Солнце свободы льёт свет на твои дороги, 
И ты без страха смотришь в будущее.
Ты любишь своего монарха, который даёт тебе свою любовь,
Его рука ведёт тебя по дороге славы.
Ты любишь своего монарха, который даёт тебе свою любовь,
Его рука ведёт тебя по дороге славы. 
Его рука ведёт тебя по дороге славы. 
Его рука ведёт тебя по дороге славы. 

Ликуйте бельгийцы, ликуйте в широком согласии
От Эсбе и до фламандских пляжей,
От севера к югу, по берегам Мааса и Шельды.
Ликуйте бельгийцы, ликуйте по всей стране
Мужской народ должен мочь петь по-мужски,
В то время как сердце стремится к благородной гордости.
У нас никогда не отберут наше сердце
До тех пор пока бельгиец — что фламандец, что валлон — живёт.
У нас никогда не отберут наше сердце
До тех пор пока бельгиец — что фламандец, что валлон — живёт.
До тех пор пока бельгиец — что фламандец, что валлон — живёт.
До тех пор пока бельгиец — что фламандец, что валлон — живёт.

Версия на французском языке 

Après des siècles d’esclavage,
Le Belge sortant du tombeau
A reconquis par son courage
Son nom, ses droits et son drapeau.
Et ta main souveraine et fière,
Désormais, peuple indompté,
Grava sur ta vieille bannière:
Le Roi, la Loi, la Liberté!
Grava sur ta vieille bannière:
Le Roi, la Loi, la Liberté!
Le Roi, la Loi, la Liberté!
Le Roi, la Loi, la Liberté!

O Belgique, ô mère chérie,
A toi mos coeurs, à toi nos bras!
A toi notre sang, ô Patrie,
Nous le jurons tous, tu vivras!
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle:
Le Roi, la Loi, la Liberté!
Le Roi, la Loi, la Liberté!
Le Roi, la Loi, la Liberté!

Тексты и переводы 

 О Бельгия, о дорогая мать,
 Тебе сердца и руки наши
 Мать-Родина и кровь отдать
 Клянёмся за тебя бесстрашно.
 
 Живи в красе, в величьи
 Не победить народов,
 Пока бессмертен клич их
 Король, Закон, Свобода.
 Пока бессмертен клич их...
 Король, Закон, Свобода.
 Король, Закон, Свобода.
 Король, Закон, Свобода. Жизнь

Версия на немецком языке 

O liebes Land, o Belgiens Erde,
Dir unser Herz, Dir unsere Hand,
Dir unser Blut, dem Heimatherde,
wir schworen’s Dir, o Vaterland!
So blühe froh in voller Schöne,
zu der die Freiheit Dich erzog,
und fortan singen Deine Söhne:
«Gesetz und König und die Freiheit hoch!»

O Belgien, o teure Mutter, Dir gehören
unsere Herzen, unsere Arme!
Dir gehört unser Blut, Vaterland!
Alle schwören wir Dir: Du wirst leben!
Groß und schön wirst Du immer leben
und der Wahlspruch Deiner
unverbrüchlichen Einheit wird heißen:
Für König, Recht und Freiheit!

Ссылки 

 Музыка гимна (без слов)
 17 версий гимна, ноты, история для iPhone / iPod Touch )

Государственные символы Бельгии
Бельгия
Песни 1830 года
Патриотические песни Бельгии